

Personnalités 

 Florence Aylward (1862-1950), compositrice anglaise ; 
 Gladys Aylward (1902-1970), missionnaire britannique en Chine ; 
 James Aylward, homme politique canadien ;
 John Aylward (1946-2022), acteur américain ;
Matthew Aylward Hearn (1933-1901), avocat québécois ;
  (1626-1669), compositeur et musicien anglais ;
 Theodore Aylward Sr. (1730-1801), organiste anglais.